In 2021 werd het negentiende Campeonato Goiano Terceira Divisão gespeeld voor clubs uit de Braziliaanse staat Goiás. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 16 oktober tot 3 december. Door de coronacrisis in Brazilië had er in 2020 geen competitie plaats gevonden. Het pas in 2020 opgerichte Cerrado werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Goiano
Goiano